Ankaratrotrox är ett släkte av skalbaggar. Ankaratrotrox ingår i familjen Aulonocnemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Ankaratrotrox